Сарданапал () — мифический царь Ассирии, тридцать третий потомок Нина. Правил за 64 года до основания Рима. Греки отождествляли Ашшурбанапала с Сарданапалом. 

Будто бы построил Анхиал и Тарс, в чём может быть отождествлён с Синаххерибом. Мидиец Арбак составил против него заговор. 
В женском обличье сучил пурпурную нить среди наложниц. 
Когда против него возник заговор, сжёг себя во дворце. Гробница у Анхиала в Киликии, там надпись. 

«Гробницу» (никто из ассирийских царей не был похоронен в Киликии) Сарданапала накануне битвы при Иссе посещал Александр Македонский.

Сведения о Сарданапале восходят к не сохранившемуся трактату древнегреческого историка Ктесия «Персика», цитирующемуся у Диодора Сицилийского и ряда других позднейших античных авторов. 
Историческим прототипом Сарданапала был, по-видимому, Син-шар-ишкун, погибший во время падения Ниневии в 612 году до н. э., но некоторые детали его истории могли быть взяты от Синаххериба, Ашшурбанапала и Шамаш-шум-укина.

Влияние на культуру 
В изобразительном искусстве Сарданапал традиционно изображается лежащим на перине. Эта традиция восходит к Ювеналу, который в «Сатирах» упоминает «перину Сарданапала». Это упоминание породило даже утверждения о том, что Сарданапал является её изобретателем.
 Аристотель в трактате «Никомахова этика» сравнивает страсти многих могущественных людей со страстями Сарданапала.
 В первом акте комедии Ж. Б. Мольера «Дон Жуан, или Каменный пир» слуга Дона Жуана Сганарель сравнивает его с Сарданапалом.
 Упоминание Сарданапала также часто и у Г. Р. Державина. В его оде «Вельможа» богатый ленивый вельможа сравнивается с Сарданапалом, а в оде «Мужество» есть строки:
Как бедность пресмыкаться стала,
Увидели Сарданапала
На троне с прялицей меж жён.
 Кромвель в одноимённой трагедии Гюго сравнивает себя с Сарданапалом:
О, до чего дошёл мой сын!
Он пил здоровье Карла, значит пил
За смерть мою <…> Отцеубийца гнусный!
Ужели на челе своём увижу
Я имя Каина или, вернее,
Сарданапала?
 Ему посвящена трагедия Байрона «Сарданапал».
 Французский композитор Викторен де Жонсьер создал оперу «Сарданапал».
 Французский композитор Берлиоз создал увертюру «Смерть Сарданапала».
 Существует также картина французского художника Эжена Делакруа «Смерть Сарданапала».
 «Принцем Сарданапалом» назван И. А. Гончаров в письме Валериана Майкова в Италию.
 Песня группы «Аквариум» «Сарданапал» на альбоме «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», являющимся музыкой к одноимённому фильму Сергея Соловьева.
 В книге «Незнайка на Луне» Носова под этим псевдонимом скрывался автор письма в газету.
 Сарданапал — главный герой стихотворения Германа Лукомникова «На нас напала...».
 Сарданапал — бабочка семейства нимфалид ().
В пьесе М.Горького "На дне" Сатин обращается к Актеру: Сарданапал.
 В романе Александра Дюма "Графиня де Монсоро" Сарданапал вместе с маршалом де Рецем и Навуходоносором вскользь называются величайшими грешниками за всю историю.

Примечания

Литература 
 
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. II, 23—28.

Герои древнегреческих мифов
Ближний Восток в древнегреческой мифологии
Совершившие самосожжение